Zabriskie Point — monumento natural nos EUA
 Zabriskie Point (filme) — de Michelangelo Antonioni (1970)
 Zabriskie Point (álbum) — trilha sonora do filme de Antonioni

Desambiguações de cinema